Никола́й Бу́кин:
 Букин, Николай Иванович (1916—1996) — советский поэт.
 Букин, Николай Олегович (1993—2018) — российский шашист.
 Букин, Николай Фролович (1929—1975) — сын полка, участник Великой Отечественной войны.